Greentown :

Toponymes 

 Greentown (Indiana)
 Greentown (Ohio)

Autres 
 Greentown Football Club
 
Homonymie de localités aux États-Unis